Stor-Tjärnmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Tjärnmyrtjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun,  (2,3 ha)
Stor-Tjärnmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (6,7 ha)

Se även
Tjärnmyrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn